Super Tennis – videogioco del 1985 per Sega Master System
 Super Tennis – videogioco del 1985 per computer Thomson
 Super Tennis – videogioco del 1991 per Super Nintendo Entertainment System
 SuperTennis – rete televisiva italiana